Jackisch ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Jackisch (1959–2001), deutscher Schriftsteller, Redakteur und Regisseur
 Klaus-Rainer Jackisch (* 1964), deutscher Journalist
 Paul Jackisch (1933–1999), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Jackisch (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Jakisch